Finnan steht für:
 Finnan (Berg), Berg in der Kommune Rauma, Provinz Møre og Romsdal, Norwegen

Finnan ist der Familienname folgender Personen:
 Steve Finnan (* 1976), irischer Fußballspieler